Alter peut désigner :
 Alter, une instruction en COBOL ;
 Alter, une instruction en Structured Query Language.

Patronyme 

 Anna Alter (1949-), journaliste et écrivaine française d'origine polonaise ;
 Dinsmore Alter (1888-1968), astronome et météorologue américain ;
Franz Karl Alter (1749-1804), jésuite et philologue allemand ;
 Gary Alter, chirurgien plastique américain.
 Harvey J. Alter (1935-),  médecin américain, prix Nobel de médecine 2020.
 Hobart Alter (1933-2014), surfer/shaper américain ;
 Jeremy Alter (19??-), acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 Lori Alter (1945?-), actrice américaine ;
 Norbert Alter (1956-), sociologue français ;
 Paul Alter (1922-2011), réalisateur, producteur et compositeur américain ;
 Roni Alter, chanteuse israélienne ;
 Tom Alter (1950-2017), acteur indien d'origine américaine ;
 Victor Alter (1890-1943), activiste socialiste juif.

Toponyme 

 Alter, un cratère d'impact sur la Lune.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Patronyme juif